Bieg łączony mężczyzn na 30 km był jedną z konkurencji XXXIV Mistrzostw Świata w Narciarstwie Klasycznym, zawody odbyły się 22 lutego 2009 roku. Tytułu sprzed dwóch lat nie obronił Niemiec Axel Teichmann, który tym razem zajął 30. miejsce. Nowym mistrzem świata został Norweg Petter Northug (był to jego pierwszy indywidualny tytuł mistrzowski), drugie miejsce zajął Anders Södergren ze Szwecji, a brązowy medal zdobył Włoch Giorgio Di Centa.

Rezultaty

Linki zewnętrzne 
 

Mistrzostwa Świata w Narciarstwie Klasycznym 2009